Thomashof ist der Ortsname von

 Thomashof (Karlsruhe), Weiler der Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Thomashof (Mayen), Ortschaft der Stadt Mayen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Thomashof (Motten), Ortsteil der Gemeinde Motten, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Thomashof (Speyer), Ortsteil der Stadt Speyer, Rheinland-Pfalz
 Thomashof (Tribsees), Wohnplatz der Stadt Tribsees, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Thomashof (Üchtelhausen), Ortsteil der Gemeinde Üchtelhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern